Dit is een lijst van planetoïden 24601-24700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24601) Valjean || 1971 UW || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (24602) - || 1972 TE || 3 oktober 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (24603) Mekistheus || 1973 SQ || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24604) - || 1973 SP4|| 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (24605) Tsykalyuk || 1975 VZ8|| 8 november 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (24606) - || 1976 QK2|| 20 augustus 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (24607) Sevnatu || 1977 PC1|| 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (24608) Alexveselkov || 1977 SL || 18 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (24609) Evgenij || 1978 RA2|| 7 september 1978 || T. M. Smirnova
|-
| (24610) - || 1978 RA10|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (24611) - || 1978 SH3|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (24612) - || 1978 UE6|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (24613) - || 1978 VL3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24614) - || 1978 VY3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24615) - || 1978 VO5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24616) - || 1978 VC9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24617) - || 1978 WU || 29 november 1978 || S. J. Bus, C. T. Kowal
|-
| (24618) - || 1978 XD1|| 6 december 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| (24619) Danielarsham || 1979 DA || 26 februari 1979 || A. Mrkos
|-
| (24620) - || 1979 MO2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24621) - || 1979 MS4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24622) - || 1979 MU5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24623) - || 1979 MD8|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (24624) - || 1980 FH4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (24625) - || 1980 PC3|| 8 augustus 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (24626) Astrowizard || 1980 TS3|| 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (24627) - || 1981 DT3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (24628) - || 1981 EG3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24629) - || 1981 EA4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24630) - || 1981 EZ9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24631) - || 1981 EB21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24632) - || 1981 ER24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24633) - || 1981 EP25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24634) - || 1981 EX29|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24635) - || 1981 EN42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (24636) - || 1981 QM2|| 27 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (24637) Olʹgusha || 1981 RW4|| 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (24638) - || 1981 UC23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (24639) - || 1982 US6|| 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (24640) - || 1982 XW1|| 13 december 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (24641) Enver || 1983 RS4|| 1 september 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (24642) - || 1984 SA || 22 september 1984 || Copenhagen Observatory
|-
| (24643) MacCready || 1984 SS || 28 september 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (24644) - || 1985 DA || 24 februari 1985 || E. F. Helin
|-
| (24645) - || 1985 PF || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (24646) - || 1985 PG || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (24647) - || 1985 QL5|| 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (24648) Evpatoria || 1985 SG2|| 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (24649) Balaklava || 1985 SG3|| 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (24650) - || 1986 QM || 25 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (24651) - || 1986 QU || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (24652) - || 1986 QY1|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (24653) - || 1986 RS5|| 3 september 1986 || Bulgarian National Observatory
|-
| (24654) Fossett || 1987 KL || 29 mei 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (24655) - || 1987 QH || 25 augustus 1987 || S. Singer-Brewster
|-
| (24656) - || 1987 QT7|| 29 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (24657) - || 1987 SP11|| 17 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (24658) - || 1987 UX || 18 oktober 1987 || J. Mueller
|-
| (24659) - || 1988 AD5|| 14 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (24660) - || 1988 BH5|| 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (24661) - || 1988 GQ || 12 april 1988 || A. Mrkos
|-
| (24662) Gryll || 1988 GS || 14 april 1988 || A. Mrkos
|-
| (24663) - || 1988 PV1|| 12 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (24664) - || 1988 RB1|| 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (24665) Tolerantia || 1988 RN3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (24666) Miesvanrohe || 1988 RZ3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (24667) - || 1988 RF4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (24668) - || 1988 TV || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24669) - || 1988 VV || 2 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24670) - || 1988 VA5|| 14 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24671) Frankmartin || 1989 AD7|| 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (24672) - || 1989 OJ || 27 juli 1989 || R. H. McNaught
|-
| (24673) - || 1989 SB1|| 28 september 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24674) - || 1989 SZ4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (24675) - || 1989 TZ || 2 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (24676) - || 1989 TA4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (24677) - || 1989 TH7|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (24678) - || 1989 TR11|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (24679) - || 1989 VR1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (24680) Alleven || 1989 YE4|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (24681) - || 1989 YE6|| 29 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (24682) - || 1990 BH || 22 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (24683) - || 1990 DV3|| 26 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (24684) - || 1990 EU4|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (24685) - || 1990 FQ || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (24686) - || 1990 GN || 15 april 1990 || E. W. Elst
|-
| (24687) - || 1990 HW || 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (24688) - || 1990 KE1|| 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (24689) - || 1990 OH1|| 20 juli 1990 || J. Michaud
|-
| (24690) - || 1990 QX5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (24691) - || 1990 RH3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (24692) - || 1990 RO7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (24693) - || 1990 SB2|| 23 september 1990 || B. Roman
|-
| (24694) - || 1990 SZ2|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (24695) - || 1990 ST4|| 16 september 1990 || A. Mrkos
|-
| (24696) - || 1990 SC8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (24697) Rastrelli || 1990 SK28|| 24 september 1990 || G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva
|-
| (24698) - || 1990 TU4|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (24699) - || 1990 TJ7|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24700) - || 1990 VN5|| 15 november 1990 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten